Crepitacella är ett släkte av snäckor. Crepitacella ingår i familjen Rissoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Crepitacella